«Золотой полоз» — фильм режиссёра Владимира Макеранца по мотивам уральских сказов Павла Бажова. Снят при финансовой поддержке Министерства культуры Свердловской области и Федерального агентства по культуре и кинематографии. Выиграл приз «За лучший фильм для детей» на фестивале Литература и кино в 2008 году.

Фильм рассказывает об уральских старателях, ведущих поиски золота. Премьера состоялась 29 августа 2007 года.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Геннадий Бокарев
 Режиссёр-постановщик: Владимир Макеранец
 Оператор-постановщик: Николай Банько
 Композиторы: Сергей Старостин, Андрей Дойников
 Продюсеры: Геннадий Бокарев, Владимир Макеранец, Наталья Никонова

См. также 
 Малахитовая шкатулка
 Великий Полоз
 «Золотой Волос»

Примечания

Ссылки 
 http://ruskino.ru/mov/12662 

Фильмы-драмы России
Фильмы Владимира Макеранца
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы России в жанре фэнтези
Семейные фильмы России
Экранизации произведений Павла Бажова
Фильмы России 2007 года
Фильмы-сказки России